Потешкино — название населённых пунктов в России:
 Потешкино — вымершая деревня Мелеузовского района республики Башкортостан
 Потешкино — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Потешкино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.